Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Álex Calatrava che ha battuto in finale Jérôme Haehnel 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Marc Rosset (primo turno)

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Álex Calatrava (Campione)
 Franco Squillari (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2004